Pláně est un toponyme qui peut désigner :

Pláně, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Věžovatá Pláně, une commune du district de Český Krumlov, dans la région de Bohême-du-Sud.